Валерий Степанович Алтунин (22.03.1939 — 29.10.1998) — российский учёный в области гидротехники и мелиорации, член-корреспондент РАСХН (1993).

Биография 
Родился в Ташкенте. Окончил Московский гидромелиоративный институт (1961).
 1958—1959 техник Кайракумской экспедиции АН Узбекской ССР
 1960—1963 техник, с 1961 инженер института Гипросельэлектро (Москва)
 1963—1977 аспирант, младший научный сотрудник, ассистент, доцент кафедры гидравлики и водоснабжения Московского института инженеров транспорта.
 1977—1994 заместитель генерального директора по научной работе ПО Союзгипроводхоз (с 1990 г. ПО «Совинтервод»); одновременно доцент и профессор ВСХИЗО, директор Научно-исследовательского центра по водному хозяйству и экологии (c 1993 г.).

Доктор технических наук (1983), профессор (1985), член-корреспондент РАСХН (1993).

Сфера научных интересов — изучение морфологических характеристик и повышение устойчивости русел рек и каналов, экологическая безопасность гидротехнических сооружений и средств учета воды.

Организатор, президент (1992) Международной академии экологии и природопользования. Опубликовал более 100 научных трудов. Получил 18 авторских свидетельств на изобретения.

Книги:
 Деформация русел каналов. — М.: Колос, 1972. — 120 с.
 Мелиоративные каналы в земляных руслах. — М.: Колос, 1979.— 255 с.
 Современное состояние проблем устойчивости земляных каналов / соавт. Т. А. Алиев. — М., 1981. — 73 с.
 Эксплуатационная надежность гидромелиоративных систем / соавт.: Т. А. Алиев и др. — М.: Совинтервод, 1991. — 31 с.
 Контроль качества воды: справ. / соавт. Т. М. Белавцева. — М.: Колос, 1993. — 367 с.
 Защитные покрытия оросительных каналов / соавт.: В. А. Бородин и др. — М.: Агропромиздат, 1998. — 160 с.

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RA/000357.shtm

Мелиораторы СССР
Гидротехники
Выпускники Московского государственного университета природообустройства
Преподаватели МИИТа